Kremer steht für:
 Kremer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kremer (Adelsgeschlecht), erloschenes westfälisches Adelsgeschlecht
 Kremer von Auenrode
 Kremer Design Indústria Comércio Importaçao e Exportaçao, brasilianischer Automobilhersteller
 Kremer Pigmente, ein auf die Herstellung historischer Pigmente spezialisiertes Unternehmen
 Kremer-Preis, Sportauszeichnung

Siehe auch:
 Cremer
 Grämer
 Krämer
 Kremmer
 Kremers